1,, или 1: Greatest Hits, — двойной студийный альбом Хулио Иглесиаса, выпущенный в 2011 году на лейбле Sony Music Latin.

На альбоме представлены новые записи избранных хитов певца. Джон О’Брайан в своей рецензии на сайте AllMusic связал появление альбома в недавним заявлением Иглесиаса о том, что его голос теперь намного лучше, чем на пике популярности в 70-х—80-х годах. При этом, по словам рецензента, звучание новых вариантов мало отличается от оригиналов.

Список композиций

Диск 1

Диск 2

Чарты

Примечания 

Альбомы 2011 года
Альбомы Хулио Иглесиаса
Альбомы Sony Music Latin